De vlag van Utrecht (provincie);
  De vlag van Utrecht (stad).